Por Olimpíadas de Lake Placid você pode estar procurando:

Jogos Olímpicos de Inverno de 1932, os 3º Jogos Olímpicos de Inverno.
Jogos Olímpicos de Inverno de 1980, os 13º Jogos Olímpicos de Inverno.

Desambiguação
Desambiguações de esportes